Ivan Turina (1980-2013), footballeur croate ;
Joaquín Turina (1882-1949), pianiste et compositeur espagnol de musique classique ;
 José Luis Turina (né en 1952), compositeur espagnol ;
 Luciana Turina (née en 1946), chanteuse et actrice italienne.